Ganneau ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Clermont-Ganneau (1846–1923), französischer Orientalist und Archäologe
 Simon Ganneau (auch Gannot oder Gannau; 1806–1851), französischer Bildhauer